Bedminster (New Jersey)
 Bedminster Township (Pennsylvanie)

Homonymie de localités aux États-Unis